Леони́д Анто́нов:
 Антонов, Леонид Александрович (1909—1985) — советский режиссёр неигрового кино.
 Антонов, Леонид Иванович (1898—1969) — советский военно-морской инженер, инженер-контр-адмирал.
 Антонов, Леонид Павлович (род. 1969) — глава «Мосгортранса».